Leeuwarden (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland
 Leeuwarden (stad), een stad in de Nederlandse provincie Friesland
 Leeuwarden (Bonaire), een veldnaam op Bonaire
 Stadsregio Leeuwarden, een samenwerkingsverband van de regio Leeuwarden

Zie ook
 Leeuwarderadeel, een voormalige gemeente, ten noorden van Leeuwarden